Napoli har flere betydninger:
 Napoli – En by i syditalien med ca. 1,1 millioner indbyggere.
 Napoli (provins) - Provins i Italien, hvor i byen af samme navn ligger
 Napoli (ballet) – Bournonvilles ballet fra 1842